

Localidades

Butterfield (Minnesota), cidade do Condado de Watonwan
Butterfield (Missouri), vila do Condado de Barry
Butterfield (Texas), região do Condado de El Paso

Entretenimento
BUtterfield 8, filme estadunidense de 1960

Desambiguações de topônimos